Blissfield peut signifier:

Localités

Canada 
 Paroisse de Blissfield, une localité du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Blissfield, un village du Michigan;
 Canton de Blissfield, un canton du Michigan;
 Blissfield, une localité de l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme